Найду — фамилия. Известные носители:
 
 Найду, Ксавьер (род. 1971) — немецкий певец и композитор.
 Найду, Куми (род. 1965) — южноафриканский общественный деятель, активный борец за права человека и руководитель Международной группы по охране окружающей среды, Greenpeace.
 Найду, Сароджини (1879—1949) — индийская поэтесса, участница движения за независимость Индии от Великобритании.